Kufuor ist der Name von:

 John Agyekum Kufuor (* 1938), ghanaischer Politiker, Präsident von Ghana
 Kwame Addo-Kufuor (* 1940), ghanaischer Politiker, Minister für Verteidigung in Ghana